Чемпионат Нидерландов 2012 прошёл в Амстердаме с 14 по 22 июля 2012 года.

 Категория: 15-я (средний рейтинг: 2601).

Таблица

Ссылки 
 
 2nd Science Park Amsterdam Tournaments 2012

Чемпионаты Нидерландов по шахматам
2012 год в шахматах
Июль 2012 года
Спорт в Нидерландах в 2012 году
Спортивные соревнования в Амстердаме